Ломбо́к — топоним.

 Ломбок — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе Индонезии.
 Ломбокский пролив, Ломбок — пролив в акватории Малайского архипелага между индонезийскими островами Бали и Нуса-Пенида (с западной стороны) и Ломбок (с восточной стороны).
 Ломбок  (IATA: LOP, ICAO: WADL) — аэропорт на острове Ломбок